Vezívo je lahko:
 vrsta tkiva z razmeroma mehko medceličnino, na primer maščevje – glej vezivo (biologija)
 snov, sredstvo za vezanje, povezovanje manjših delcev v večje agregate, na primer kot pomožna snov v farmaciji (glej vezivo (pomožna snov))

Sklici